Kieran Edward Richardson (ur. 21 października 1984 w Greenwich, Londyn) – angielski piłkarz, wychowanek West Ham United, reprezentant Anglii.

Richardson gra jako lewy pomocnik. W czasie letniego okienka transferowego poprzedzającego sezon 2007/2008 przeszedł z Manchesteru United do beniaminka Premiership Sunderlandu, gdzie menedżerem był kolega Richardsona z boiska, Roy Keane.

Statystyki 
Stan na 18 kwietnia 2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze West Ham United F.C.
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze West Bromwich Albion F.C.
Piłkarze Sunderland A.F.C.
Piłkarze Fulham F.C.
Piłkarze Aston Villa F.C.
Piłkarze Cardiff City F.C.
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Londynie